Sahili peut désigner :

 Naouar Sahili (1967- ), homme politique libanais.
 Talal Sahili (19??- ), homme politique libanais.

Homonymie de patronyme